Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das BNP Paribas Masters 2015. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich sechs Spieler, die in zwei Runden ausgespielt wurden. Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Qualifikation teil, die am 31. Oktober und 1. November 2015 im Palais Omnisports de Paris-Bercy stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 99 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Paris